Il singolare del torneo di tennis Borden Classic 1974, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert ha battuto in finale Rosie Casals 6-0, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1974